Brčko má několik významů:
 Brčko (distrikt) – jedna ze tří entit Bosny a Hercegoviny
 Brčko (město) – město v Bosně a Hercegovině
 brčko (geologie) – sekundární krasový jev, z něhož vzniká krápník
 slámka – trubička sloužící k nasávání kapaliny do úst
 zdrobnělina od slova brk nebo brko

Externí odkazy